Osoby noszące nazwisko Giuseppe Miraglia:
 Giuseppe Miraglia (1816–1901) – włoski polityk, senator VIII Legislatury Królestwa Włoch;
 Giuseppe Miraglia (1834–1896) – włoski polityk, senator XVII Legislatury Królestwa Włoch;
 Giuseppe Miraglia (1883–1915) – włoski wojskowy, jeden z pionierów lotnictwa morskiego.

Inne:
 „Giuseppe Miraglia” – włoski transportowiec wodnosamolotów z okresu dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej.